Pedro Álvarez, es el nombre de un joven músico colombiano, reconocido en Santa Marta por su voz y talento.

Una de sus frases más célebres es: "El verdadero amor es darlo todo por todos"

También puede referirse a:

 Pedro Álvarez de Frutos (1951), profesor de Historia y político;
 Pedro Álvarez Cabral (c.1467–c.1520), navegante portugués;
 Pedro Álvarez Castelló (1967–2004), artista cubano;
 Pedro Álvarez de Sotomayor "Pedro Madruga" (????-1486), caballero feudal español;
 Pedro "Cholo" Álvarez (1949–1969), piloto de motociclismo español;
 Pedro Álvarez Holguín (1490-1542), explorador español;
 Pedro Álvarez-Ossorio (1945-), dramaturgo español;
 Pedro Álvarez (1987-), beisbolista dominicano; 
Pedro Álvarez (C.P. 38292), localidad de Santa Cruz de Tenerife, España.
 Pedro Álvarez de Toledo